László Nagy , doslovně přeloženo jako Ladislav Velký, je maďarská poměrně frekventovaná kombinace mužského křestní jména László a příjmení Nagy.

Nositelé jména
 László Nagy (právník, 1776–1836) (1776–1836): sedmihradský právník, autor Jus Transsilvanico Saxonicum
 László Nagy (právník, 1833–1862) (1833–1862): maďarský právník, doktor práv a amatérský spisovatel
 László Nagy (polní zbrojmistr) (1803–1872): maďarský důstojník generálního štábu, polní zbrojmistr
 László Nagy (psycholog) (1857–1931): maďarský psycholog a pedagog
 László Nagy (důstojník) (1862–1937): maďarský vojenský důstojník, podplukovník a učitel 
 László Nagy (politik, 1888–1969) (1888–1969): maďarský politik a poslanec parlamentu (1947–1949) za Demokrata Néppárt
 László Nagy (filmový kritik) (1895–1946): maďarský filmový kritik a novinář
 László Nagy (skaut) (1921–2009): maďarský historik, novinář, politolog, sociolog, představitel Světové organizace skautského hnutí
 László Nagy (fyzik) (1924–1970): maďarský fyzik
 László Nagy (básník) (1925–1978): maďarský básník
 László Nagy (duchovní) (1926–1998): maďarský reformovaný duchovní, knihovník 
 László Nagy (krasobruslař) (1927–2005): maďarský krasobruslař 
 László Nagy (politik, 1948) (1948–): slovenský politik a psycholog maďarské národnosti 
 László Nagy (kajakář) (1950–): maďarský kajakář
 László Nagy (fotbalista, 1949): maďarský fotbalista, vítěz LOH 1968
 László Nagy (fotbalista, 1955) (1955–): maďarský fotbalista a trenér
 László Nagy (politik, 1958) (1958–): maďarský politik, zemědělec, poslanec Zemského sněmu (2010–2022) za Fidesz
 László Nagy (veslař) (1965–): maďarský veslař
 László Nagy (biochemik) (1966–): maďarský biochemik, člen Maďarské akademie věd (MTA) 
 László Nagy (vrah) (1970–2007): maďarský loupežný vrah, pachatel tzv. „Móri bankrablás“ v roce 2002 ve městě Mór, sebevrah 
 László Nagy (fotbalista, 1980) (1980–): maďarský fotbalista (Győri ETO)
 László Nagy (házenkář) (1981–): maďarský házenkář
 László Nagy (politik, 1983) (1983–): maďarský levicový politik, poslanec Zemského sněmu (2006–2010) za MSZP

Podobná jména, varianty
 László B. Nagy (1927–1973): maďarský filmový kritik, novinář
 László Moholy-Nagy (1895–1946): maďarský malíř a fotograf
 László Perecsényi Nagy (1771–1827): maďarský básník a novinář

 Nagy příjmení